Мустансир, Мустансыр ( - «Просящий помощи, победы») — имя арабского происхождения, происходит от глагола «нср» — «помогать», «даровать победу». Имя является однокоренным с именами Мансур, Нусрат, Насреддин, Насир, Мунтасир и со словами ансары, нусайриты и ан-насрания (христианство).

 Маад аль-Мустансир Биллах (1029—1094) — исмаилитский халиф из династии Фатимидов. 
 Абу Джафар аль-Мустансир Биллах (1192—1242) — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Аль-Мустансир II

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. М. 1987

Арабские имена